

Непорадза — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.
 Непорадза — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.